Frank Field ist der Name folgender Personen:

* Frank Field (Politiker) (* 1942), britischer Politiker (Labour Party)
 Frank H. Field (1922–2013), britischer Chemiker